Petite peut désigner :
 le féminin singulier de  ;

Divers 
 , automobile britannique à trois roues.
 Raoul Petite, groupe de rock français.
 Petite, ensemble de machines à écrire vendues comme jouets.

Pseudonyme 

 , acteur philippin.

Toponyme

Patronyme dérivé 

 Andy Pettitte (1972-), joueur de baseball américain.

Voir aussi